Rantau Kasih (Kampar Kiri Hilir), een plaats in Indonesië
Rantau Kasih (Babat Toman), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing